Преї́-ла-Віль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 155 км на південний захід від Орлеана, 60 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 164,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Преї-ла-Віль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Преї-ла-Віль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр